Берндтссон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Берндтссон, Бенгт (1933—2015) — шведский футболист, серебряный призёр чемпионата мира (1958).
 Берндтссон, Карл (1892—1943) — шведский шахматист.